Ženská čtyřhra bett1open 2021 probíhala ve druhé polovině června 2021. Do deblové soutěže berlínského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct párů. V letech 2009–2020 se událost nekonala. Do kalendáře byla opět zařazena v sezóně 2020, kdy se v důsledku přerušení sezóny pro pandemii covidu-19 neuskutečnila. Obhájkyněmi titulu z roku 2008 byly Zimbabwanka Cara Blacková s Američankou Liezel Huberovou, které v mezidobí ukončily profesionální kariéru.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár Bělorusek Viktoria Azarenková a Aryna Sabalenková, který ve finále zdolal turnajové jedničky AmeričankuNicole Melicharovou a Nizozemku Demi Schuursovou. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a  v rámci olympijské přípravy získaly premiérovou společnou trofej. Jako pár odehrály teprve třetí společný turnaj, když navázaly na BNP Paribas Open 2018 a Miami Open 2018. V minulosti nastoupily též do rozhodující čtyřhry v semifinále Fed Cupu 2019. Jejich celková bilance činila jednu výhru a tři porážky. Azarenková na okruhu WTA Tour vybojovala devátý deblový titul a pro Sabalenkovou to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů  
 Nicole Melicharová-Martinezová /  Demi Schuursová (finále)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (1. kolo)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (čtvrtfinále)
  Viktoria Azarenková /  Aryna Sabalenková (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA German Open
Tenis v Německu v roce 2021
WTA Tour 2021